Katalog elektroniczny – katalog produktów lub usług oferowanych przez dostawcę przygotowany w formie elektronicznej, udostępniany kupującym w ramach e-handlu. Zawiera opis towarów lub usług wraz z ich cenami.

Bibliografia 
 

Marketing
Handel elektroniczny